Санта Ема има више значења:

 Санта Ема (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Ема (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику